Free For All (The Prisoner), een aflevering van de Britse televisieserie The Prisoner
 Free-for-All (album), een album van Ted Nugent
 Free for All (serie), een Amerikaanse animatieserie.
 Een andere benaming voor de videospelmode deathmatch.
Free for All (film), een film uit 1949.
Free For All (band)
Free For All (album), een album uit 1964 van Art Blakey & the Jazz Messengers